Onderstaand een overzicht van alle landen van de wereld, met de verdeling over de 10 meest vertegenwoordigede religies. De vermelde aantallen zijn procenten. Het christendom en de islam zijn ieder onderverdeeld in de voornaamste substromingen.

Legenda

Tabel 
Vermelde aantallen is het percentage van de bevolking van het desbetreffende land.De som van CD, JD, IS, HI, BD, SH, TA, SK, S/I, OV, G/A en GG is altijd 100.